SDLC peut faire référence à :

 Synchronous Data Link Control, un protocole de communication informatique ;
 la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité (SDLC), de la direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ), en France (créée en 2014).

Sigle de 4 caractères